On regroupe sous le nom de langues maories deux langues polynésiennes, le maori de Nouvelle-Zélande et le maori des îles Cook.

Dans la classification traditionnelle de Green et Pawley, ces deux langues sont regroupées avec le tahitien et le paumotu au sein des langues dérivées du proto-tahitien. Dans la classification de Marck, le groupe dérivé du proto-tahitien comporte en outre le mangaia, le tongareva et le manihiki. Elles font partie des langues polynésiennes orientales.

Notes et références 

Langue polynésienne